Die CIMB KL Open Championship 2009 fanden vom 4. bis 7. März 2009 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Ong Beng Hee, der im Halbfinale Adrian Grant unterlag. Grant traf im Endspiel auf den topgesetzten Peter Barker, der die Partie mit 11:6, 11:2 und 11:4 klar für sich entschied.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Mohd Nafiizwan Adnan einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2008/09
2009